Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов () — ежегодная награда, вручаемая лучшему футболисту сезона в английском футболе. Впервые награда была вручена по итогам сезона 1947/48, в котором её удостоился вингер «Блэкпула» Стэнли Мэтьюз. Текущий обладатель награды — нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Девять футболистов выигрывали этот приз более одного раза.

Победитель определяется в результате голосования среди членов Ассоциации футбольных журналистов (FWA), в которую входит около 400 футбольных журналистов в Англии. Автором идеи ежегодной награды лучшему футболисту является Чарльз Бакен, в прошлом — профессиональный футболист, впоследствии журналист и один из основателей Ассоциации футбольных журналистов.

Победители 
Награда вручалась уже 75 раз, её получали 66 футболистов. Лишь в одном сезоне награды удостоилось два футболиста одновременно. В таблице также отражены прочие награды, которые футболист получил по итогам сезона в Англии, а именно награды Профессиональной футбольной ассоциации — Игрок года по версии футболистов (PPY), Игрок года по версии болельщиков (FPY) и Молодой игрок года (YPY).

Победители по странам 

‡ — 2 победителя

Победители по клубам 

‡ — 2 победителя

См. также 
 Игрок года по версии футболистов ПФА

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации футбольных журналистов

Англия
Футбольные награды в Англии